O nome Melissa foi usado para dar nome a um ciclone tropical no Oceano Atlântico:

 Tempestade tropical Melissa (2007) - tempestade tropical a sudoeste de Cabo Verde. Nunca ameaçou a costa.

E para um ciclone tropical no Oceano Pacífico nordeste:
 Tufão Melissa (1994) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou o Japão.

Desambiguação